

Astronomia
 1387 Kama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kama – città giapponese della prefettura di Fukuoka
 Kama – distretto afgano della provincia di Nangarhar 
 Kama – fiume della Russia europea, affluente del Volga
 Kama – fiume della Siberia occidentale, affluente della Konda
 Kama – villaggio iraniano della provincia di Sume'eh Sara
 Kama – circoscrizione rurale della Tanzania
 Kama – comune dello Zambia

Militare 
 Kama – antica arma giapponese
 Panzerschule Kama – struttura segreto sovietica-tedesca di formazione e ricerca militare 
 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Kama" – divisione di fanteria delle Waffen-SS

Persone 
 Kama – pseudonimo del wrestler Charles Wright
 Kama – cantautore italiano
 Kama Tarkhan – condottiero leggendario degli Unni

Altro 
 Kāma – Deva del piacere sessuale nella religione e mitologia induista
 Kama – cerimonia giapponese del tè
 Kama – piatto estone
 Kama – piccolo gruppo etnico del Brasile
 Kama – gruppo etnico, oggi estinto, facente parte del popolo samoiedo

Pagine correlate 
Cama (disambigua) 
Chama